Manuel de Castilla (Carrión de los Condes, 1234-Peñafiel, 25 de diciembre de 1283) fue un infante de Castilla y León, hijo de Fernando III de Castilla, rey de Castilla y León, y de la reina Beatriz de Suabia. 

Fue el primer señor de Villena, Escalona, Peñafiel, Elda, Elche, Santa Olalla, Ágreda, Roa, Cuéllar, Chinchilla, Aspe y Beas. Fue alférez del rey (1258-1277) y mayordomo mayor (1279-1282), durante el reinado de su hermano  Alfonso el Sabio, así como adelantado mayor de Murcia.

Orígenes familiares 

Por parte paterna era nieto de Alfonso IX de León y de la reina Berenguela de Castilla, que renunció al trono que había recibido por la muerte de su hermano Enrique I de Castilla, siendo ambos hermanos hijos del rey Alfonso VIII de Castilla. Por parte materna era nieto de Felipe de Suabia, rey de romanos y duque de Suabia, y de Irene Ángelo, hija de Isaac II Ángelo, emperador del Imperio Romano de Oriente.

Biografía 

El infante Manuel nació en la ciudad palentina de Carrión de los Condes en 1234, y fue el más joven de los hijos varones habidos entre Fernando  y Beatriz de Suabia. En 1252 obtiene de su padre, en calidad de "apanage", el Señorío de Villena. En 1259 viajó a Italia, formando parte de la embajada enviada por Alfonso el Sabio al papa Alejandro IV, quien aconsejó al rey Sabio que no fuese él personalmente. El propósito de la embajada era obtener el apoyo del pontífice para el Fecho del Imperio. Estuvo presente en las Cortes de Sevilla de 1261. El 25 de abril de 1262 Alfonso X le hizo entrega de las villas de Elche, Crevillente, Aspe, y del Valle de Elda, al tiempo que le nombraba Adelantado mayor de Murcia, que, unidos al Señorío, le convertirían en uno de los mayores señores de la península.

El 12 de marzo de 1266 se firmaron en Sevilla las capitulaciones matrimoniales del infante Manuel, viudo de su primera esposa, con Constanza de Bearne, al tiempo que se firmaban la de su hijo Alfonso Manuel con Guillerma de Montcada, hermana de Constanza de Bearne, e hijas ambas de Gastón VII de Bearne, vizconde de Bearne. Sin embargo, ninguno de los dos matrimonios llegaron a celebrarse. Durante la revuelta nobiliaria de 1272-1273 contra su hermano Alfonso X el Sabio, ayudó al monarca a negociar con los rebeldes, aconsejándole a su hermano que pactase con ellos.  En 1275 falleció en Montpellier su hijo primogénito, Alfonso Manuel, cuando regresaba de un viaje en el que había acompañado a Europa a su tío Alfonso el Sabio. 

En 1275 falleció el infante Fernando de la Cerda, heredero de Alfonso X el Sabio, iniciándose a continuación en todo el reino de Castilla y León un debate en el que unos se mostraban partidarios de que, a la muerte de Alfonso X, debía ser sucedido en el trono por su hijo mayor, el infante Sancho, y por otra parte, los que sostenían que debía ser sucedido por su nieto Alfonso de la Cerda, hijo del infante Fernando de la Cerda y menor de edad entonces. En 1276, encontrándose en Burgos, el infante Manuel apoyó ante su hermano el rey los derechos del infante Sancho. 

El infante Manuel estuvo presente en la Asamblea de Valladolid, celebrada el 20 de abril de 1282, en la que se despojó de sus poderes a Alfonso X  y se le concedieron a su hijo el infante Sancho, siendo el infante Manuel el encargado de pronunciar la sentencia contra su hermano el rey, cuya principal causa era la ejecución en 1277, por orden de Alfonso X, del infante Fadrique de Castilla, hermano de ambos. 

Falleció en la localidad de Peñafiel, situada en la provincia de Valladolid, el 25 de diciembre de 1283, no sin antes demandar para su hijo Don Juan Manuel la protección del futuro Sancho IV de Castilla.

Sepultura 

En 1261 el Infante Manuel y su primera esposa, la Infanta Constanza de Aragón, ingresaron como familiares en la Orden de Santiago y decidieron sepultarse en su Casa Madre, el monasterio de Uclés, situado en la provincia de Cuenca.  Su propósito era fundar una capilla y dotarla con cuatro capellanes en el Monasterio de Uclés, y recibir allí sepultura junto a su esposa. 

Sin embargo, está documentado que la capilla no llegó a construirse nunca  y, a la muerte de los dos infantes, sus cadáveres recibieron sepultura, junto con el de su hijo Alfonso Manuel, fallecido en 1276, en el Altar mayor de la iglesia del Monasterio de Uclés, en el lado del Evangelio, en una sepultura rasa colocada en el hueco de la pared del presbiterio.

Posteriormente, es posible que los sepulcros de los infantes fueran retirados del Altar Mayor y, según algunas fuentes, hoy día se encontrasen en la cripta situada debajo del templo, permaneciendo allí sin identificar, al igual que los restos de varios personajes notables que se encontraban sepultados en la cripta. No obstante lo anterior, es posible que los sepulcros fueran destruidos durante la Guerra de la Independencia, cuando el Monasterio de Uclés fue desvalijado por las tropas francesas.

En el Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas de Burgos existe un sepulcro que la tradición atribuye al infante Manuel de Castilla,  hijo de Fernando III de Castilla. No obstante, en realidad ese sepulcro contiene los restos del infante Pedro de Castilla, hijo de Sancho IV y de la reina María de Molina, fallecido en 1319.

Matrimonios y descendencia 

El infante casó en dos ocasiones. En 1260 contrajo matrimonio en la ciudad de Calatayud con Constanza de Aragón, hija de Jaime el Conquistador, rey de Aragón, naciendo de este matrimonio: 

 Constanza Manuel quien falleció en la infancia.
 Alfonso Manuel (1260-1275); futuro heredero de las posesiones de su padre, falleció cuando acompañaba a su tío Alfonso X el Sabio a su viaje a Europa para el fecho del imperio. Fue sepultado junto a sus padres en el Monasterio de Uclés. 
 Violante Manuel (1265-1314); II señora de Elche, Elda, Novelda y Medellín y de la mitad de Peñafiel. Contrajo matrimonio en 1287 con el infante Alfonso, hijo de Alfonso III de Portugal y de Beatriz de Castilla, hija de Alfonso el Sabio. Fue sepultada en el Monasterio de Santo Domingo en Lisboa junto a su esposo.

Contrajo un segundo matrimonio en 1274, con Beatriz de Saboya, hija de Amadeo IV de Saboya, conde de Saboya. Fruto de esta unión nació: 

 Don Juan Manuel (1282-1348); II señor de Villena, Escalona y de Peñafiel, primer duque y príncipe de Villena. Heredero de las posesiones paternas, fue Mayordomo mayor de Fernando IV el Emplazado y tutor de Alfonso XI de Castilla durante su minoría de edad. A su muerte fue sepultado en el Convento de San Pablo de Peñafiel que había fundado. 

Tuvo varios hijos de diversas relaciones extramatrimoniales:

 Sancho Manuel de Castilla (1283-1345), I señor del Infantado y de Carrión de los Condes quien contrajo matrimonio con Inés Díaz de Toledo. 
 Fernando Manuel de Castilla
 Enrique Manuel de Castilla
 Blanca Manuel de Castilla

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Ficha genealógica del infante Manuel de Castilla, hijo de Fernando III el Santo. Fundación Casa ducal de Medinaceli

 Genealogía y descendencia del infante Manuel de Castilla (En inglés)

Infantes de Castilla del siglo XIII de la Casa de Borgoña (Castilla)
Casa de Manuel de Villena
Señores de Cuéllar
Alféreces del rey
Adelantados mayores de Murcia
Mayordomos mayores del rey de Castilla del siglo XIII
Nobles de la provincia de Palencia
Familiares de la Orden de Santiago
Señores de España del siglo XIII
Nacidos en Carrión de los Condes
Fallecidos en Peñafiel